Het WTA-tennistoernooi van Straatsburg (officieel Internationaux de Strasbourg) van 2013 vond plaats van 20 tot en met 25 mei 2013 in de Franse plaats Straatsburg. Het was de 27e editie van het toernooi. Er werd gespeeld op een gravel-ondergrond.

De titel in het enkelspel werd gewonnen door Française Alizé Cornet. In de finale versloeg ze Lucie Hradecká uit Tsjechië, met 7–6 en 6–0. Het was Cornets derde WTA-titel.

In het dubbelspel ging de winst naar Kimiko Date-Krumm en Chanelle Scheepers. In de eindstrijd versloegen zij Cara Black en Marina Erakovic, met 6–4, 3–6 en [14–12].

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
 Toernooischema WTA

Straatsburg 2013
Straatsburg